Суккур:

 Суккур — город в провинции Синд, Пакистан, центр одноимённого округа.
 Суккур — аэропорт, расположен в пакистанском городе Суккуре.
 Суккур — один из 23 округов пакистанской провинции Синд.